Президентские выборы в Чили проходили 12 декабря 1999 года (1-й тур) и 16 января 2000 года (2-й тур). Президентом был избран кандидат от Коалиции партий за демократию Рикардо Лагос, который во 2-м туре получил 51% голосов избирателей.

Контекст выборов 
В выборах участвовало шесть кандидатов, рекордное количество для чилийских выборов. Рикардо Лагос из Партии за демократию представлял Коалицию партий за демократию — центристский альянс, который включал Христианско-демократическую и Социалистическую партии, Партию за демократию и Социал-демократическую радикальную партию. Хоакин Лавин был кандидат от Альянса за Чили, куда входил правый Независимый демократический союз, к которому принадлежал Лавин, и партия Национальное обновление. Кроме этого, от Коммунистической партии была выдвинута Гладис Марин, Томас Хирш — от Гуманистической партии, Сара Мария Ларраин — от экологов и Артуро Фрей, бывший член Христианско-демократической партии, поддерживался Прогрессивным союзом центристского центра. Поскольку никто не набрал более 50% в первом туре, понадобился второй тур.

Результаты

Первый тур 

Источник: Tricel via Interior Ministry.

Второй тур 

Источник: Tricel via Interior Ministry.

Ссылки 
 Elección Presidencial 1999 

Чили
Чили
Выборы в Чили
1999 год в Чили
2000 год в Чили
Декабрь 1999 года
Январь 2000 года